«Мой говоря́щий Том» () — мобильная игра в жанре симулятора питомца, разработанная словенской компанией Outfit7. Данная игра — аналог 2D-игры с таким же жанром «», но в отличие от неё, выполнена в 3D-графическом формате. Переведена на большинство языков мира. Является четырнадцатой игрой из серии «Говорящий Том и друзья».

Впервые была выпущена на iOS 15 ноября 2013 года, а 17 января 2014 года она была выпущена и на Android. Всего с момента 2014 года эта игра набрала более 1 миллиарда скачиваний по всему миру (этот рекорд до сих пор не был побит), и уже 22 марта 2014 года популярность игры по всему миру преодолела отметку в 500 тысяч скачиваний. Также до этого она установила другой рекорд, который также не был побит до сих пор — уже через 11 дней после её добавления в App Store она была скачана 300 миллионами пользователей из 135 стран мира.

3 ноября 2018 года было выпущено прямое продолжение игры «Мой Говорящий Том 2».

Игровой процесс 

Вместе с выпуском игры в магазинах приложений появилась одинаковая предыстория сюжета игры, в которой говорилось, что первые хозяева Тома отказались от него и что он является подкидышем (этим и объясняется первая сцена, в которой Том беспомощно высовывает лапы из картонной коробки).

Суть игры в выращивании и вскармливании маленького бездомного серого котёнка — Тома, которого можно назвать по-своему. В верхнем левом углу находится круг с цифрами и зелёной полосой. Длина полосы показывает сколько осталось до перехода на новый уровень. С новыми уровнями открываются новые вещи, еда и многое другое, что можно покупать за игровые деньги. По мере переходов на другие уровни Том будет расти. Внизу на экране расположены изображения: улыбка, вилка и ложка, унитаз и полумесяц со звёздами. Они означают: радость, сытость, удовлетворённость в нуждах и сонливость. Чем больше указанный над знаком процент и чем больше на знаке зелёного цвета, тем счастливее и бодрее будет выглядеть Том. При падении любого процента до 30 и меньше, часть, бывшая ранее белой, становится красной на знаке. При падении какого-либо процента до нуля весь знак становится красным. От знака счастья стрелочкой ведётся путь до знака в виде джойстика — это портал для мини-игр. Всего мини-игр тринадцать: «Летающий Том», «Соединения», «Память», «Бабл-шутер» (изначально «Стрелялка по шарикам») «Башня из тортов», «2048», «Межпланетные прыжки», «Космическое пианино», «В дорогу!», «Желейка», «Побег Тома», «Салют» и «Только вверх!».

Том может повторять синтезированным голосом, слова, произнесённые в течение до 25 секунд на расстоянии до 10 метров от него, «вслушиваясь» в них — «прислоняя» ухо к экрану. Если поводить по экрану пальцем, он будет следить за движениями игрока, крутя и поднимая голову, водя глазами туда-сюда. Также, заплатив игровые деньги или посредством входа в Facebook или ВКонтакте, можно посетить Томов друзей или со всего мира.

Сам персонаж Говорящего Тома является одним из самых известных персонажей мобильных игр и часто становился маркетинговым брендом (иногда даже без официального согласования с компанией-создателем Outfit7).

Награды 
 «Лучшая игра для iPad: дети, воспитание и семья» от The Tabby Awards 2014
 «Лучшая игра для Android: головоломки, карты и семья» от The Tabby Awards 2014

См. также 
 Говорящий Том и друзья (мультсериал)

Примечания

Ссылки 
 

Игры для Android
Игры для iOS
Симуляторы питомцев
Компьютерные игры 2013 года
Игры для Windows Phone
Компьютерные игры, разработанные Outfit7
Говорящий Том и друзья (игры)
Компьютерные игры, разработанные в Словении
Игры на движке Unity